Il doppio del torneo di tennis Edinburgh Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filippo Messori e Salvador Navarro che hanno battuto in finale Justin Bower e Damien Roberts 6-2, 7-64.

Teste di serie

 Devin Bowen /  Ashley Fisher (quarti di finale)
 Tim Crichton /  Jordan Kerr (semifinali)

 František Čermák /  Steven Randjelovic (primo turno)
 Filippo Messori /  Salvador Navarro (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Edinburgh Challenger 2001